Itzling heißen folgende geographischen Objekte: 

 Itzling (Deggendorf), Ortsteil der Stadt Deggendorf, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Itzling (Erding), Ortsteil der Stadt Erding, Landkreis Erding, Bayern
 Itzling (Freising), Ortsteil der Stadt Freising, Landkreis Freising, Bayern
 Itzling (Kirchberg), Ortsteil der Gemeinde Kirchberg, Landkreis Erding, Bayern

 Itzling (Gemeinde Peuerbach), Ortschaft von Peuerbach, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Itzling (Gemeinde Kallham), Ortschaft von Kallham, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich
 Itzling (Salzburg), Stadtteil von Salzburg

Siehe auch:
 Itzlings, Ortsteil der Gemeinde Hergatz, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern